Die Communauté de communes Vienne et Gartempe ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 55 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Montmorillon.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Montmorillonnais und
 Communauté de communes du Lussacois.
Außerdem schlossen sich sechs Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes du Pays Chauvinois und zwei Gemeinden aus der Communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse dem Gemeindeverband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Vienne et Gartempe
Gegründet 2017